Dimetilbutanol se može odnositi na:

 2,2-Dimetil-1-butanol
 3,3-Dimetil-1-butanol

Vidi još
 Dimetilbutan
 Heksanol